Abstracció (filosofia), acte mental en què s'aïlla conceptualment un objecte o una propietat d'un objecte.
 Abstracció (informàtica) 
 Abstracció (psicologia), procés que implica reduir els components fonamentals d'informació d'un fenomen per conservar els seus trets més rellevants.
 Art: Diferents corrents dins de l'art abstracte:
 Abstracció geomètrica, forma d'art abstracte basada en l'ús de formes geomètriques simples combinades en composicions subjectives sobre espais irreals.
 Nova abstracció o abstracció postpictòrica, terme creat pel crític d'art Clement Greenberg 
 Abstracció lírica, tendència dins de la pintura abstracta desenvolupat a partir de 1910 amb l'obra de Vasili Kandinsky.